Діу́ф () — сенегальське прізвище.

Відомі носії:

 Абду Діуф (1935) — другий президент Сенегалу
 Ель-Хаджи Діуф (1981) — сенегальський футболіст
 Маме Бірам Діуф (1987) — сенегальський футболіст
 Пап Пате Діуф (1986) — сенегальський футболіст

Прізвища